АФК:
 Азійська футбольна конфедерація
 Активні форми кисню
 Американська футбольна конференція
 Аналітична фінансова компанія
 Асоціація фінансистів Казахстану
 Арматура фонтанна — обладнання нафтових свердловин.
 AFK — () відійшов — тобто користувач наразі не біля комп'ютера (його клавіатури) 
Адміністративно-фінансова комісія

Див. також 
 AFC